Антонелло да Мессина - итальянский художник
 Аллеманди, Антонелло - итальянский дирижёр